Ме́рритт, Ме́ррит () — английская фамилия. Известные носители:

 Меррит, Абрахам (1884—1943) — американский писатель, журналист и редактор.
 Мерритт, Арис (род. 1985) — американский легкоатлет.
 
 Мерритт, Лашон (род. 1986) — американский легкоатлет.
 Мерритт, Уэсли (1836—1910) — американский генерал, участник гражданской войны на стороне армии Севера.

См. также 
 Мерритт-Айленд (Флорида)